Lintusaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lintusaaret (ö i Egentliga Tavastland), Riihimäki, 
 Lintusaaret (ö i Mellersta Finland), Jämsä, 
 Lintusaaret (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Lintusaaret (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,43, long 28,81), 
 Lintusaaret (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,41, long 28,91), 
 Kalliosaaret (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,68, long 23,80), 
 Lintusaaret (ö i Lappland), Norra Lappland, 
 Lintusaaret (ö i Södra Savolax, S:t Michel), 

Robotskapade Finlandförgreningar